Shout est un des éléments constitutifs de l'être humain selon la croyance des anciens Égyptiens.

Cinéma 

 , titre original dUn cri du cœur, film américain de Jeffrey Hornaday sorti en 1991.

 Musique 

 , groupe de rock chrétien formé en 1987 ;

 , label musical.

 Album 

 , album de Devo sorti le  ;

 , album de  sorti le  ;
 , album des  sorti le .

 Chanson  

 Shout, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , single de  sortie le  ;
 ''', chanson de Tears for Fears présente sur l'album '' sorti le .